LIM peut faire référence à :

Code 
LIM ou lim est un code signifiant :
 LIM,  ;
 lim, le lingala, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
LIM est un sigle ou un acronyme pouvant désigner :
 Ligue d'improvisation montréalaise, une ligue de théâtre d'improvisation québécoise ;
 Ligue islamique mondiale, une ONG musulmane fondée en 1962 ;
 LIM, un rappeur français né en 1979 ;
 Linear Induction Motors, (en français : Moteurs linéaires) ;
 Leopold Itz, Edler von Mildenstein ou LIM (1902-1968), écrivain et officier SS.

Sigle de 3 caractères
Code